Il termine Limoncino si può riferire a:

Geografia
Limoncino: frazione di Livorno

Liquori
Limoncino: variante del Limoncello di origini liguri